Рашид Мухаммед аль-Барашди (; ) — катарский футболист, полузащитник клуба «Катар СК».

Клубная карьера 
Является воспитанником «Катар СК», в основной команде которого выступает с 2018 года. Первую игру в Старс-лиге аль-Барашди провёл 27 сентября с «Аль-Саддом». Полузащитник вышел на поле в стартовом составе и на 38-й минуте при счёте 0:3 был заменён на Хуссейна Али. В общей сложности в сезоне Рашид принял участие в шести матчах чемпионата и двух играх кубка.

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты Катара
Игроки ФК «Катар СК»